
Boitel peut faire référence à :

Unité de mesure des grains et farines
Au , à Beauvais, on disait un boitel  (cas régime pluriel : boisseaus ou plutôt boitiaus  en picard) pour désigner une unité de mesure d'environ douze litres métriques. Pour deux mines de blé, la redevance (taxe sur la valeur ajoutée) des communiers (gens du commun) et des bourgeois à l'évêque était d'un boitel de blé et d'un boitel de farine à raison de deux mines de blé qu'ils faisaient moudre (1 litre de farine correspond à  et 1 litre de blé dur à ). Il y avait huit boitels dans une mine de Beauvais. Une pinte de vin de Paris avait la contenance d'un quart de boitel de Beauvais.

Voir aussi boisseau.

Personnes ayant Boitel pour patronyme  

 Guillaume Boitel (seconde moitié du ), chevalier français au service de Charles V de France, qui l'affecte auprès du connétable Bertrand du Guesclin dont il devient le compagnon d'armes . Il dirige son avant-garde;
 Jeanne Boitel (1904-1987), comédienne française, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Léon Boitel (1806-1855), typographe et littérateur français ;
 Maurice Boitel (1919-2007), peintre français ;
 Pedro Luis Boitel (1931-1972), poète cubain et martyr chrétien ;
 Claire Boitel (née en 1972), écrivaine française ;
 Pierre Boitel, sieur de Gaubertin, écrivain français du commencement du .

Notes et références